Botok (Karas)
 Botok (Kerjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing